Kurigram Sadar
 Kurigram (district)